Чемпионат мира по фигурному катанию 1988 года был проведён Международным союзом конькобежцев 22—27 марта в Будапеште, Венгрия. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов 142 фигуристa.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель ГДР Катарина Витт, среди мужчин представитель США Брайан Бойтано, среди пар  представители СССР Елена Валова и Олег Васильев, представители СССР Наталья Бестемьянова и Андрей Букин победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 
 
 
 

Мир1988
Март 1988 года
Международные спортивные соревнования в Будапеште